

Geografia

Kilmington, in Devon, Inghilterra
Kilmington, in Wiltshire, Inghilterra